chwyt – określony sposób chwycenia
 osoby:
 chwyt ratowniczy – zob. chwyt Rauteka
 chwyty Leopolda (położnictwo), chwyt Heimlicha (pierwsza pomoc)
 przeciwnika w walce wręcz, zob. chwyt klamrowy – klincz, dźwignia, duszenie, nelson, grappling
 przedmiotu, zob. nachwyt, podchwyt
 zaplanowane działanie:
 chwyt literacki – pojęcie z dziedziny literatury
 chwyt marketingowy, chwyt reklamowy
 chwyt farsowy – gag
 chwyt narracyjny – suspens
 w technice:
 chwyt – element narzędzia trzpieniowego służący do zamocowania go 
 chwyt kotwiczny
 chwyt powietrza
 chwyt pistoletowy
 chwyt – właściwość tkaniny oceniana dotykiem

Zobacz też 
 Szkolny chwyt – film
 uchwyt
 wychwyt
 chwytacz
 chwytnik
 chwytak
 chwytność (wędkarstwo)
 chwytnica